Dans les titres d'œuvres en anglais, lip est généralement le mot signifiant « lèvre ».

Sigle 

Le sigle LIP peut signifier :
  ;
 .

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Les Lip, l'imagination au pouvoir est un film documentaire français de Christian Rouaud, sorti en 2007.
 L'Été des Lip est un téléfilm français de Dominique Ladoge, sorti en 2012.
 Lip Service est une série télévisée britannique.
 LIP : Monique et Christiane de Carole Roussopoulos, 1973
 LIP : la marche de Besançon de Carole Roussopoulos, 1973

Entreprises 
 Lip est une marque horlogère française.
 L'affaire Lip est une grève qui eut lieu dans l'usine horlogère Lip pendant les années 1970.

Musique 
 Lip Lock est un album de la rappeuse américaine Eve.
 Stiff Upper Lip est un album du groupe AC/DC, sorti en 2000.

Patronyme 

 Tony Lip, un acteur américain.

Toponyme 

 Lip, un village du Cameroun.